Dette er en Liste over højeste bygninger i verden. Høje bygninger, såsom skyskrabere, er her tænkt som konstruktioner med beboelige etager og en højde på mindst 340 m. En sådan definition udelukker ikke-bygningskonstruktioner, såsom tårne.

Historie 
Historisk set var verdens højeste menneskeskabte struktur den store pyramide i Giza i Egypten, som holdt positionen i over 3 800 år  indtil opførelsen af Lincolnkatedralen i 1311 i Lincoln (England). Strasbourg-katedralen i Frankrig, som stod færdig i 1439, var indtil 1874 verdens højeste bygning.

Den første skyskraber var den 42,1 m høje Home Insurance bygning i Chicago, der stod færdig i 1885. USA beholdt positionen som landet med verdens højeste bygning gennem det 20. århundrede indtil 1998, hvor Petronas Towers stod færdigt. Siden da har to andre bygninger fået titlen: Taipei 101 i 2004 og Burj Khalifa i 2010. Siden begyndelsen af det 21. århundrede har Mellemøsten, Kina og Sydøstasien oplevet fremdrift i byggeriet af skyskrabere.

Rangeringskriterier og alternativer 
Den internationale non-profit organisation Council on Tall Buildings and Urban Habitat (CTBUH) blev dannet i 1969 og som sætter standarderne, som bygninger måles efter. Organisationen rangerer i øjeblikket Burj Khalifa i Dubai som den højeste på 828 m. CTBUH anerkender dog kun bygninger, der er færdige, og nogle bygninger, der er inkluderet i listerne i denne artikel, betragtes ikke som færdige af CTBUH.

I 1996, som et svar på striden om, hvorvidt Petronas Towers eller Sears Tower var højest, opførte og rangordnede rådet bygninger i de fire følgende kategorier:

 højde til strukturel eller arkitektonisk top;
 højde til etage af højeste besatte etage;
 højde til toppen af taget (fjernet som kategori i november 2009);
 højde til toppen af enhver del af bygningen.

Alle kategorier måler bygningen fra niveauet for den laveste, betydelige udendørs fodgængerindgang.

Spir betragtes som en del af den arkitektoniske udformning af bygninger, hvis en forandring af dem vil ændre bygningens udseende og design væsentligt, hvorimod antenner kan tilføjes eller fjernes uden nævneværdige konsekvenser. Petronas Towers med deres spir er således placeret højere end Willis Tower (tidligere Sears Tower) med dets antenner, på trods af Petronas Towers' lavere tage og lavere højeste punkt.

Indtil 1996 var verdens højeste bygning defineret som højden til toppen af det højeste arkitektoniske element, inklusive spir, men ikke antenner. I 1930 førte dette definitionsargument til en rivalisering mellem Bank of Manhattan bygningen og Chrysler-bygningen. Bank of Manhattan bygningen (dvs. 40 Wall Street) havde kun et kort spir, der nåede 282,5 m op, men havde en meget høj øverste etage (den anden kategori i 1996-kriterierne for højeste bygning). I modsætning hertil havde Chrysler-bygningen et meget stort 38,1 m spir, der først i al hemmelighed var samlet inde i bygningen, der gjorde det til verdens højeste bygning med en samlet højde på 318,9 m, selv om det havde en lavere øverste optaget etage og en kortere højde, når der ikke blev taget højde for nogen af bygningernes spir.

Oprørt over Chryslers-bygningens sejr skrev Shreve & Lamb, de rådgivende arkitekter fra Bank of Manhattan bygningen, en avisartikel, hvori de hævdede, at deres bygning faktisk var den højeste, da den indeholdt verdens højeste brugbare etage i 255 m højde. De påpegede, at observationsdækket i Bank of Manhattan bygningen næsten var 30 m over den øverste etage i Chrysler-bygningen, hvis overordnede spir udelukkende var dekorativt og utilgængeligt.

De højeste bygninger i verden 
Fra den 25. januar 2023 inkluderer denne liste alle 90 bygninger (færdiggjorte og arkitektonisk toppede ), som når en højde på 340 m eller mere, som er vurderet ud fra deres højeste arkitektoniske træk. Bygningen betragtes som arkitektonisk toppet, når den er under opførelse, bygningsmæssig toppet, fuldt beklædt, og de højeste færdige arkitektoniske elementer er på plads. 

Af disse bygninger er næsten halvdelen i Kina. Seks af de sidste syv bygninger, der har haft rekorden som ' højeste bygning ', findes stadig på listen, med undtagelsen er North Tower i det oprindelige World Trade Center på  efter dets ødelæggelse i angrebene den 11. september i 2001. Hvis tvillingetårnene aldrig var blevet ødelagt, og One World Trade Center aldrig var blevet bygget, ville WTC-tårnene rangere 34 og 35 på listen i dag.

Bygninger under opførelse 
Dette er en liste over bygninger, der er højere end  meter, der i øjeblikket er under opførelse.  Tilbageholdte bygninger, hvis konstruktion blev afbrudt, efter at den havde nået en betydelig fremskreden tilstand, er også opført.

Referencer 

Skyskrabere
Lister over bygninger, konstruktioner og anlæg
Sider uden gennemgået oversættelser